William Bathurst (1791-1878) – brytyjski arystokrata i polityk 5. hrabia Bathurst
 William Hiley Bathurst (1796-1877) – brytyjski duchowny anglikański, kompozytor, autor hymnów